Ekstraklasa w futsalu (do 2008 I liga)
 I liga polska w futsalu (nowa) (do 2008 II liga)

Zobacz też